bystrzyca – miejsce na rzece, gdzie następuje lokalne przyspieszenie przepływu wody

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Bystrzyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń
 Bystrzyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Bystrzyca – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Bystrzyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Bystrzyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka
 Bystrzyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Bystrzyca – część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Bystrzyca – część wsi Stadniki w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Bystrzyca – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Bystrzyca – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Bystrzyca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec

Miejscowości poza granicami Polski 
 Bystrzyca (rum. Bistrița) – miasto w Rumunii
 Bystrzyca (cz. Bystřice) – wieś gminna w Czechach (Śląsk Cieszyński)
 Bystrzyca (ukr. Бистриця) – wieś na Ukrainie w rejonie drohobyckim
 Bystrzyca (ob. Podgórze) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim

Cieki wodne

W Polsce 
 Bystrzyca – dopływ Odry
 Bystrzyca – dopływ Tyśmienicy
 Bystrzyca – dopływ Wielopolki
 Bystrzyca – dopływ Wieprza
 Bystrzyca – dopływ Nysy Kłodzkiej
 Bystrzyca – dopływ Czarnej Rzeki

Poza granicami Polski

Rumunia 
 Bystrzyca (rum. Bistrița) – rzeka w Rumunii, dopływ Samoszu
 Bystrzyca (rum. Bistrița) – rzeka w Rumunii, dopływ Seretu

Ukraina 
 Bystrzyca – rzeka na Ukrainie, tworzą ją między innymi:
 Bystrzyca Nadwórniańska – rzeka na Ukrainie
 Bystrzyca Sołotwińska – rzeka na Ukrainie
 Bystrzyca Tyśmienicka – rzeka na Ukrainie

Stacje kolejowe 
 Bystřice (Bystrzyca) – stacja kolejowa w Czechach
 Bystrzyca koło Lublina – stacja kolejowa

Zobacz też 

 Bańska Bystrzyca
 Bystrzyca Dolna
 Bystrzyca Dusznicka
 Bystrzyca Łomnicka
 Bystrzyca Górna
 Bystrzyca Kłodzka
 Nowa Bystrzyca
 Stara Bystrzyca
 Bystrzyca Nowa
 Bystrzyca Stara
 Powaska Bystrzyca
 Bistrica.

Linki zewnętrzne 
 

nl:Bistriţa
ro:Bistrița (dezambiguizare)